Бургард Гартвиг Ассмус (; 22 июля 1855, Солдин (ныне Мыслибуж, Западно-Поморское воеводство, Польша) — 1950) — немецкий , , , , , философ, . Доктор права и доктор философии.

Биография 
Работал в качестве преподавателя в военной академии. С 1888 года жил в Париже, затем в Лондоне с 1894 года. Редактировал газету для женщин «Pommerchen Hausfrauenzeitung» в Штеттене. С 1895 года несколько лет жил в Берлине, где редактировал журнал «Für Hütte und Pala». В сентябре 1905 года основал издательскую компанию «Modern Literature Publishing».

В творчестве использовал псевдонимы — Asmodi и Asmodeus. Автор ряда антиклерикальных и исторических сочинений. Занимался переводами с французского языка.

Избранные произведения 
 «Geheimniss der Schlossfrau»,
 «Geheimniss des Untersuchungsrichters»,
 «Leben und Lieben der Kapuziner. Interessante Enthüllungen aus dem Klosterleben», 1910,
 «König Lusticks galante adventures»,
 «Klosterleben. Enthüllungen über die Sittenverderbnis in den Klöstern», 1937
 «Nonnenschicksal. Interessante Enthüllungen auf Klosterpapieren», 1938,
 «Jesuitenspiegel — Interessante Beiträge zur Naturgeschichte der Jesuiten»
 «Auf dunkler Bahn»;
 Драмы
 «Caligula»,
 «Künstlehrehre»,
 «Heimatlos»,
 «Dunkles Berlin»,
 Allein in London".

Ссылки 
 
 Burghard Assmus
 Burghard Aßmus
 Assmus, Burghard
Редакторы Германии
Издатели Германии
Доктора наук
Философы Германии
Авторы исторических романов